Das Highland Masters war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1981/82. Das Einladungsturnier wurde einmalig ausgetragen und fand vom 16. bis 18. April 1982 im Eden Court Theatre in Inverness, der Hauptstadt der schottischen Highlands, statt.

Die Idee des Turniers war es, vier britische Spieler aus den Top 16 der Weltrangliste gegen vier schottische Nachwuchsprofis spielen zu lassen. Drei der einheimischen Spieler waren erst in dieser, der vierte, Eddie Sinclair, in der Vorsaison auf die Profitour gekommen.

Obwohl drei der vier Spiele knapp ausgingen, waren nach Runde 1 alle Schotten ausgeschieden. Ray Reardon und John Spencer gewannen im Halbfinale und im Endspiel setzte sich schließlich Reardon mit 11:4 durch.

Preisgeld 
5.000 £ waren für den Turniersieg ausgelobt worden. Noch einmal 5.000 £ wurden auf den Zweitplatzierten und die beiden Halbfinalisten aufgeteilt.

Finalrunde 
Die 8 Teilnehmer spielten ein Ausscheidungsturnier über drei Runden um den Turniersieg. In Runde 1 wurde jedem Top-16-Profi ein schottischer Spieler zugelost.

Century-Breaks 
Dem Engländer John Spencer gelang das einzige Century-Break des Turniers: Im Finale erzielte er einmal 119 Punkte am Stück.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1982
Snookerturnier
Billardturnier in Schottland
Sport (Inverness)
Sportveranstaltung in Highland (Council Area)